Лана:
 Лана — женское имя.
 Лана — самка шимпанзе, которая первая использовала язык лексиграмм.

Фамилия 
 Лана, Либеро (1921—1989) — итальянский виолончелист.

Псевдоним 
 Лана (род. 1996) — корейская певица.

Топоним 
 Лана — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Лана — муниципалитет в провинции Больцано итальянского административного региона Трентино-Альто-Адидже.
 Лана — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Лана — река в Албании.
 Лана (Польша) — ныне :pl:Łyna (województwo warmińsko-mazurskie).